Margaret Oliphant Wilson (1828–1897), nom de l'écrivaine écossaise Margaret Oliphant.
 Margaret Wilson (1882 - 1973), écrivain américaine, prix Pulitzer du roman en 1924.
 Margaret Wilson, joueuse de tennis australienne de l’entre-deux-guerres.
 Margaret Wilson (1947-), speaker de la chambre des représentants de Nouvelle-Zélande.